Вэб (правильнее — веб от  «паутина») — всемирная паутина
 ВЭБ — аббревиатура для организации Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк).

См. также 
 ВЭБ Арена